Czepa ist der Familienname folgender Personen:

 Friedl Czepa (1898–1973; gebürtig Friederike Pfaffeneder), österreichische Schauspielerin